Персоналії
 Мані (міфологія) — бог місяця у скандинавській міфології.
 Мані — пророк, засновник Маніхейства.
 Едді Мані (; при народженні Едвард Джозеф Махоні, ; 1949—2019) — американський рок-співак, автор пісень.

Географічні об'єкти
 Мані — півострів Греції у Пелопоннесі.
 Мані — невелике місто в Мексиці.
 Мані — село в Україні, Житомирська область, Житомирський район.
 Мані — громада у Франції.